IEV pueden referirse a:
 el Índice de explosividad volcánica
 el Vocabulario electrotécnico internacional (inglés International Electrotechnical Vocabulary)
 el código IATA de Aeropuerto Internacional de Kiev (Zhuliany), véase Kiev#Transporte